Памятник Фридерику Шопену

 Памятник Шопену в Варшаве
 Памятник Шопену в Желязовой-Воле
 Памятник Шопену (Калининград) 
 Памятник-фонтан Фридерику Шопену в Кракове,
 Памятник Шопену (Краков)
 Памятник Шопену (Познань)
 Памятник Шопену в Сингапуре
 Памятник Шопену в Тиране